Павлихино — название населённых пунктов в России:

 Павлихино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Павлихино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.